Insurgent bezeichnet:

 Beteiligte an einer Insurrektion
 den Originaltitel des Buches Die Bestimmung – Tödliche Wahrheit
 den Originaltitel der Verfilmung Die Bestimmung – Insurgent
 Insurgent (Schiff), ein Schiff der US Navy
 The Insurgents, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2006